Isla Winter puede referir a:

 Isla Winter (Estados Unidos) en Massachusetts;
 Isla Winter (Antártida).